Mahkamov ist der Familienname folgender Personen:

 Ilhom Mahkamov (* 1979), usbekischer Politiker
 Qahhor Mahkamowitsch Mahkamov (1932–2016), sowjetisch-tadschikischer Staatsmann, siehe Kachar Machkamow